Cattedrale dell'Avvento (Abuja) – Nigeria
 Cattedrale dell'Avvento (Birmingham) – Stati Uniti d'America